El nombre japonés Misato; cuya escritura más común en kanji es , puede referirse a:

Personas reales o ficticias:
Misato, una seiyū japonesa.
Misato Katsuragi, un personaje de Neon Genesis Evangelion.
Misato Watanabe, cantante de J-pop.

Municipios de Japón:
Misato, un pueblo de la Prefectura de Akita.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Gunma.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Kumamoto.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Mie.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Miyazaki.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Nagano.
Misato (ciudad), una ciudad de la Prefectura de Saitama.
Misato (pueblo), un pueblo de la Prefectura de Saitama.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Tokushima.
Misato, un pueblo de la Prefectura de Wakayama.

Nombres japoneses